Ямаока — японская фамилия.

 Ямаока, Акира (род. 1968) — японский композитор, автор музыки ряда видеоигр компании Konami, звукорежиссёр, гитарист и продюсер.
 Ямаока, Котаро (1880—1959) — перешедший в ислам японский военный деятель.
 Ямаока, Гэнрин (1631—1672) — японский поэт периода Эдо, филолог и врач.